Йозеф Страка (; род. 11 февраля 1978, Йиндржихув-Градец, ЧССР) — чешский хоккеист, центральный нападающий.

Карьера 
Воспитанник клуба «Литвинов». Начал карьеру в 1995 году в составе родного клуба чешской Экстралиги, выступая до этого за фарм-клуб. В дебютном сезоне провёл 48 матчей, в набрал 15 (8+7) очков, завоевав вместе с клубом серебряные медали чешского первенства. В том же году на драфте Канадской хоккейной лиги был выбран в 1 раунде под общим 35 номером клубом «Келоуна Рокетс», а в следующем году на драфте НХЛ Страка был выбран в 5 раунде под общим 122 номером клубом «Калгари Флеймз».

В основном составе «Литвинова» набрал 30 (14+16) очков в 52 проведённых матчах. В последующие годы результативность Страки слегка снизилась, а уже в середине сезона 1999/00 он перешёл в состав клуба «Пльзень», с которым сразу же стал бронзовым призёром Экстралиги.

В последующие сезоны становился одним из лучших бомбардиров чешского чемпионата; всего же в составе «Пльзеня» провёл 291 матч, в котором набрал 223 (99+124) очка. В середине сезона 2004/05 Страка подписал контракт с пражской «Спартой», однако, проведя в её составе лишь 6 матчей, стал игроком команды «Зноймешти Орли». Сезон заканчивал в Австрийской лиге в составе команды «Блэк Уингз».

Перед началом сезона 2005/06 Страка принял решение вернуться в «Пльзень», однако уже спустя 13 игр вновь стал игроком «Спарты», с которой впервые в своей карьере стал чемпионом страны, в 55 проведённых матчах отметившись 37 (13+24) набранными очками. Перед стартом сезона 2006/07 заключил соглашение с клубом финской СМ-Лиги «Лукко», в составе которого лишь немного не дотянул до звания лучшего бомбардира первенства, записав на свой счёт 63 (26+37) результативных балла в 59 матчах.

Несмотря на многочисленные предложения от европейских клубов, подписал двухлетний контракт с череповецкой «Северсталью». В своём первом сезоне набрал 35 (15+20) очков в 63 матчах, а на следующий год вместе с командой дебютировал в Континентальной хоккейной лиге, записав на свой счёт 26 (12+14) баллов в 50 играх.

Перед началом сезона 2009/10 Страка подписал новое однолетнее соглашение с клубом, после чего вновь стал одним из лучших бомбардиров череповчан, набрав 43 (21+22) очка в 53 матчах. После окончания сезона снова принял решение на год продлить своё соглашение с «Северсталью», став после этого самым результативным игроком клуба с 43 (20+23) очками в 58 играх.

К лету 2011 года Страка уже сумел стать самым результативным легионером в истории череповецкого хоккея, также несколько раз становясь одним из лучших игроков сезона по мнению болельщиков «Северстали». 20 апреля 2011 года заключил с череповчанами новое однолетнее соглашение. Во время предсезонной подготовки у Страки обнаружились проблемы со здоровьем, из-за которых ему пришлось довольно долго восстанавливаться.

15 января 2012 года было объявлено об обмене Страки в казанский «Ак Барс» на выбор в 4 раунде драфта-2012. За оставшуюся часть сезона провёл на площадке 22 матча, в которых набрал 8 (5+3) очков, тем не менее, по окончании сезона он покинул казанский клуб.

Сборная 
В составе сборной Чехии Йозеф Страка принимал участие в юниорских чемпионатах Европы 1995 и 1996 годов, оба раза вместе с командой став четвёртым, а также молодёжных чемпионатах мира 1996 и 1998 годов, на которых чехи становились четвёртыми. На этих турнирах Йозеф провёл 23 матча, набрав 20 (7+13) очков. Также Страка часто призывался под знамёна главной сборной для участия в этапах Еврохоккейтура.

Достижения 
 Лучший ассистент юниорского чемпионата Европы 1995.
 Серебряный призёр чемпионата Чехии 1996.
 Бронзовый призёр чемпионата Чехии 2000.
 Чемпион Чехии 2006.
 Лучший ассистент плей-офф чемпионата Чехии 2006.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 30 апреля 2012 года

Международная

Примечания 

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Литвинов»
Игроки ХК «Табор»
Игроки ХК «Шкода»
Игроки ХК «Млада Болеслав»
Игроки ХК «Спарта» Прага
Игроки ХК «Орли Зноймо»
Игроки ХК «Блэк Уингз Линц»
Игроки ХК «Лукко»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки ХК «Автомобилист»
Игроки ХК «Лангнау Тайгерс»
Игроки ХК «Пираты»
Игроки ХК «Мотор» Ческе-Будеёвице
Игроки ХК «Валь-Гардена»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Калгари Флэймз»